Musikgruppe bezeichnet hauptsächlich eine kleine Gruppe gemeinsam musizierender Personen, demnach
 eine Band, siehe Band (Musik)
 eine Combo, siehe Jazz-Combo
 ein Ensemble, siehe Ensemble (Musik)

Im weiteren Sinne des Begriffs sind darunter auch große Gruppen von Musikern zu verstehen, also
 eine Big Band
 ein Chor, siehe Chor (Musik)
 ein Orchester